Pedro de Cosme de Médici, o Gotoso (1416-1469)
 Pedro de Médici, o Desafortunado (1471-1503)
 Pedro de Médici, Príncipe da Toscana (1554-1604)

Desambiguações de antropônimos